Powder River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Powder River (Yellowstone River), Nebenfluss des Yellowstone River in Montana
 Powder River (Snake River), Nebenfluss des Snake River in Oregon